Открытый чемпионат Франции по теннису 2006 в женском одиночном разряде проводился в 99-й раз. В основной сетке было 128 участниц, 8 из которых получили wildcard от организаторов, а ещё 12 прошли через квалификацию.

Жюстин Энен-Арденн защитила свой прошлогодний титул.

Посев 

  Амели Моресмо (Четвёртый раунд)
  Ким Клейстерс (Полуфинал)
  Надежда Петрова (Первый раунд)
  Мария Шарапова (Четвёртый раунд)
  Жюстин Энен-Арденн (Титул)
  Елена Дементьева (Третий раунд)
  Патти Шнидер (Четвёртый раунд)
  Светлана Кузнецова (Финал)
  Франческа Скьявоне (Четвёртый раунд)
  Анастасия Мыскина (Четвёртый раунд)
  Винус Уильямс (Четвертьфинал)
  Мартина Хингис (Четвертьфинал)
  Анна-Лена Грёнефельд (Четвертьфинал)
  Динара Сафина (Четвертьфинал)
  Даниэла Гантухова (Четвёртый раунд)
  Николь Вайдишова (Полуфинал)

<ol start="17">
 Флавия Пеннетта (Третий раунд)
 Елена Лиховцева (Первый раунд)
 Ана Иванович (Третий раунд)
 Мария Кириленко (Третий раунд)
 Натали Деши (Третий раунд)
 Ай Сугияма (Второй раунд)
 Татьяна Головин (Первый раунд)
 Катарина Среботник (Третий раунд)
 Марион Бартоли (Второй раунд)
 Анабель Медина Гарригес (Третий раунд)
 Анна Чакветадзе (Второй раунд)
 Луция Шафаржова (Первый раунд)
 София Арвидссон (Второй раунд)
 Клара Коукалова (Первый раунд)
 Шахар Пеер (Четвёртый раунд)
 Хисела Дулко (Четвёртый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые